Зренянин () — городское поселение в Сербии, входит в Средне-Банатский округ.

Население городского поселения составляет 127 416 человек (2007 год), плотность населения составляет 96 чел./км². Занимаемая площадь — 1327 км², из них 79,5 % используется в сельском хозяйстве.

Административный центр городского поселения — город Зренянин. Городское поселение Зренянин состоит из 22 населённых пунктов, средняя площадь населённого пункта — 60,3 км².

Статистика населения

Примечания

Ссылки 
 
 Официальная статистика Сербии 
 PDF версии издания «Издаје и штампа — Републички завод за статистику Србије»

Общины Сербии